Hess nebo Hessová (psáno také Heß, Höss nebo Hes) se může vztahovat k následujícím pojmům:

Hess (příjmení) 
 Adam Hess (* 1981) – americký basketbalista
 Alexander Hess (1898–1981) – důstojník československého letectva
 Erika Hess (* 1962) – švýcarská závodnice ve sjezdovém lyžování
 František Hess (1853–1914) – český právník, novinář a politik z Hodonína, poslanec zemského sněmu
 Harry Hammond Hess – americký geolog
 Germain Henri Hess (1802–1850) – rusko-švýcarský chemik
 Karel Hess (1911–1947) – český fotbalista, útočník
 Katrin Heß (* 1985) – německá herečka
 Ludvík Hess (* 1947) – český spisovatel
 Marie Krescencie Höss (1682–1744) – bavorská řeholnice a mystička
 Max Hess (* 1996) – německý atlet, trojskokan
 Moses Hess (1812–1875) – marxisticky orientovaný filozof a sionista
 Myra Hessová (1890–1965) – britská klavíristka
 Richard Hes (1963–2014) – český herec, tanečník, scenárista, režisér a producent
 Rudolf Hess (1894–1987) – německý nacistický politik
 Rudolf Höss (Höß) (1900–1947) – velitel nacistického koncentračního tábora Auschwitz
 Victor Franz Hess (1883–1964) – rakouský fyzik
 Walter Rudolf Hess (1881–1973) – švýcarský psycholog
 Wolf Rüdiger Hess – architekt, syn Rudolfa Hesse
 Zdeněk Hess – český herec

Dalším významům 
 Hess Tower – mrakodrap v texaském městě Houston
 Hessova matice
 Hessův zákon v chemii
 Kfar Hess – vesnice typu mošav v Izraeli
 Vila Hess – vila v Karlových Varech
 Carrosserie Hess – švýcarský výrobce autobusů a trolejbusů

Podobné příjmení 
 Hesse

Německá příjmení
Židovská příjmení